San Boris – principe ucraino, commemorato con Gleb
 San Boris Michele I (Boris I di Bulgaria) – sovrano bulgaro

Pagine correlate
 Boris